Fridrich II. Habsburský ( Friedrich II. von Habsburg, 10. února 1327 – 11. prosince 1344) byl prvorozený syn rakouského, štýrského a korutanského vévody Oty Veselého a Alžběty Dolnobavorské.

Život 
Narodil se jako první Habsburk nastupující generace. Na jeho počest byl založen cisterciácký klášter Neuberg v Neubergu na řece Mürz. Jeho matka zemřela již tři roky po jeho narození v roce 1330. Poté vyrůstal i se svým mladším bratrem Leopoldem u své tety Anežky v Königsfeldenu. V osmi letech byl připravován na svatbu s anglickou princeznou Janou, která nakonec nebyla uskutečněna.

Roku 1339 zemřel Fridrichův otec Ota. Poručníkem obou sirotků se stal strýc Albrecht Chromý. Oba chlapci byli následníky vévodského trůnu ihned po strýci, kterému se narodil vytoužený syn po mnohaletém manželství až v listopadu 1339. Fridrich patřil mezi první případné následníky Albrechta II. Jeho mladší bratr Leopold neočekávaně zemřel v srpnu 1344 a sedmnáctiletý Fridrich ho v prosinci téhož roku následoval. Podle současníků byli oba bratři otráveni. Fridrich byl pohřben po boku bratra a rodičů v klášteře v Neubergu.

Vývod z předků

Externí odkazy

Literatura 
 

Pohřbení v klášteře Neuberg
Narození 10. února
Narození v roce 1327
Úmrtí 11. prosince
Úmrtí v roce 1344
Muži
Habsburkové v 14. století